Дэвид «Дейв» Халлидей (, 11 декабря 1901 год а, , Шотландия — , , Шотландия) — шотландский футболист, центральный нападающий, и тренер. Лучший бомбардир Первого дивизиона чемпионата Шотландии в сезоне 1923/24. Один из лучших бомбардиров английского Первого дивизиона за всю историю. В составе «Сандерленда» в чемпионате не забивал меньше 35 голов за сезон. Лучший бомбардиром Первого дивизиона в сезоне 1928/29. Как тренер — чемпион Шотландии с «Абердином».

Карьера игрока 
Дейв Халлидей родился 11 декабря 1901 года в Дамфрисе. Окончил начальную школу Ноблехилл, во время обучения в которой начал заниматься футболом в детских командах. Среднее образование закончил в Дамфрисской академии. Он планировал стать автомехаником, для чего поступил на завод автопроизводителя «Arrol-Johnston» учеником. На заводе совмещал учёбу с игрой за заводскую команду, которая вместе с двумя другими командами объединилась 21 марта 1919 года в команду «Куин оф зе Саут».

«Куин оф зе Саут»

«Сент-Миррен»

«Данди»

«Сандерленд»

«Арсенал»

«Манчестер Сити»

«Клэптон Ориент»

Тренерская карьера

«Йовил Таун»

«Абердин»

«Лестер Сити»

Достижения

Как игрок 
Чемпион Англии (1) — 1913

Финалист Кубка Англии (2) — 1913, 1927

Лучший бомбардир Футбольной Лиги (первый дивизион) (1) — 1923

Как тренер

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Сент-Миррен»
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Йовил Таун»
Тренеры ФК «Абердин»
Тренеры ФК «Лестер Сити»